Шатровский сельсовет

Ивановская область 
 Шатровский сельсовет Комсомольского района (упразднён в 2000-х)

Курганская область 
 Шатровский сельсовет Шатровского района (упразднён в 2021 году)